Гоголев (Гоголева) — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Гоголев 
 Гоголев, Александр Дмитриевич (род. 1992) — российский хоккеист, нападающий.
 Гоголев, Анатолий Игнатьевич (род. 1941) — российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, вице-президент Академии наук Республики Саха (Якутия).
 Гоголев, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский боксёр, заслуженный мастер спорта.
 Гоголев, Андрей Павлович (род. 1989) — русский поэт, прозаик, переводчик и литературовед.
 Гоголев, Василий Николаевич (род. 1957) — советский борец вольного стиля.
 
 Гоголев, Вячеслав Иванович (1922—2002) — заместитель Главного конструктора Московского института теплотехники, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.
 Геннадий (Гоголев) (в миру Михаил Борисович Гоголев; род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Каскеленский.
 Гоголев, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — российский хоккеист, нападающий.
 Гоголев, Захар Васильевич (1911—1974) — советский учёный.
 Гоголев, Иван Михайлович (1930—1998) — якутский писатель, поэт и драматург, народный поэт Якутии.
 Гоголев, Кронид Александрович (1926—2013) — народный художник Российской Федерации.
 Гоголев, Николай Антонович (1938—2001) — советский спортсмен, учёный и общественный деятель.
 Гоголев, Пётр Васильевич (род. 1971) — председатель Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) с сентября 2018 года, доктор юридических наук.
 Гоголев, Стивен (род. 2004) — канадский фигурист.

Гоголева 
 Гоголева, Вера Ефимовна (1926—2014) — заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин Магадана.
 Гоголева, Елена Николаевна (1900—1993) — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Гоголева, Мария Васильевна (1902—1992) — директор Московской школы № 429, Герой Социалистического Труда.
 Гоголева, Татьяна Степановна (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной думы VII созыва.

Топоним 
 Гоголев — посёлок в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.
 Гоголев — село в Броварском районе Киевской области Украины.
 Гоголев — село в Радеховском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Гоголево
 Гоголевка
 Гоголь